Шляховской сельский совет () — входит в состав Кегичевского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Шляховое.

История 
 1991 — дата вхождения сельсовета в состав Кегичёвского района.
 Июль 2020 - Кегичёвский район ликвидирован.

Населённые пункты совета 
 село Шляховое 
 село Высокое 
 село Казачьи Майданы

Примечания 

Местные советы (Кегичевский район)